Le mot plumipes est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif latin signifiant « aux pieds couverts de plumes ».

En taxonomie, le mot plumipes est employé comme épithète spécifique ou nom subnominal pour nommer diverses espèces d'animaux (oiseaux, insectes, araignées) aux pattes recouvertes de plumes ou de téguments ressemblant à des plumes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Notes et références 

Épithète spécifique